Виктор Губарев:
 Губарев, Виктор Кимович (род. 1956) — украинский историк, писатель и публицист.
 Губарев, Виктор Фёдорович (1914—1938) — советский поэт, прозаик.